Leontowitsch ist der Familienname von:

Ewgenija Alexandrowna Leontowitsch, russische Mathematikerin, auch Leontowitsch-Andronowa
Michail Alexandrowitsch Leontowitsch (1903–1981), russischer Physiker

Siehe auch:
 Leontowytsch